

События 
 Успешный поход короля Леона Ордоньо II против мусульман Гвадалахары. Разрушено много мусульманских крепостей.
 Ок. 921—926 — Ситрик, король Нортумбрии. Женат на сестре Ательстана, короля Уэссекса.
 Князь Вратислав заложил базилику св Иржи в Праге.
 921/922 — поход Симеона против Захарии, сына Прибислава. Победа Захарии.
 921—924 — коронация императорами Христофора, Стефана и Константина, сыновей Романа Лакапина.
 Заговор Феодота в Византии против Романа Лакапина.
 Поход Симеона на Византию.
 Восстание славян в Пелопоннесе.
 Союз Византии с Арменией.
 Фатимиды взяли Фес.
 Ашот II Железный разбил арабское войско у Севана.
 Столкновение Дейлемитов с Саманидами в Хорасане.
 За разрушение синагоги хазарский царь разрушил мечеть в Итиле.

Русь 
 Путешествие из Багдада на Волгу арабского учёного Ахмеда Ибн-Фадлана, оставившего описание обрядов и обычаев русов.

Родились 
 Эдмунд I — король Англии (939—946).
 920 или 921 — Людовик IV, король Франции (936—954).

Скончались 
 Ричард I (герцог Бургундии).
 Эльвира Менендес — жена короля Ордоньо II Леонского.

См. также

Примечания